Dogielinotidae är en familj av kräftdjur. Dogielinotidae ingår i ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dogielinotidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Dogielinotidae